Durning ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Durning (1923–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 Dennis Vincent Durning (1923–2002), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Arusha